Agostino Bronzi – avvocato e politico italiano
 Enrico Bronzi – violoncellista e direttore d'orchestra italiano
 Francesco Bronzi – scenografo italiano
 Luciano Bronzi – politico italiano